može značiti:

 Kratki pregibač malog prsta (ruka)
 Kratki pregibač malog prsta (noga)